Blauwe lijn (metro van Chicago)
Blauwe lijn (metro van Lissabon)
Blauwe lijn (metro van Montreal)
Blauwe lijn (metro van Stockholm)
Blauwe lijn (metro van Washington)
Blauwe Linie, ook wel blauwe lijn, door de VN vastgestelde grens tussen Israël en Libanon.